SsangYong Motor Company (en hangul: 쌍용자동차, en hanja: 雙龍自動車) és un fabricant d'automòbils de Corea del Sud. La companyia va ser creada el 1954 en absorbir la companyia Hadongwahn Motor.

Història 
Fou la primera productora de vehicles del país. A la dècada de 1970, la companyia s'especialitzà en la fabricació de camions, camions de bombers, entre altres vehicles. A principis de la dècada de 1980 la companyia, que es deia Dong A Motor, adquireix Keowha, especialitzada en la fabricació d'automòbils de luxe, que a més tenia la llicència de Jeep per als vehicles tot-terreny. El 1986 l'automotora canvià definitivament el seu nom per SsangYong Motor. El 1992 signà un contracte de col·laboració tècnica amb Mercedes-Benz, per al desenvolupament de motors dièsel. El 1998 el grup Daewoo absorbeix SsangYong. Es caracteritza per models innovadors, de disseny atractiu i preus molt competitius. El 2000 se'n separà.

A finals del 2004 el grup xinès Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) comprà un 51% de les accions de SsangYong, i va ser posteriorment acusada per empleats d'aquesta companyia de copiar la seva tecnologia i portar-la a la ruina.

A finals del 2009 el Tribunal del Districte de Seül aprovà el pla de reestructuració de SsangYong Motor Company, fet que proporcionà al fabricant d'automòbils la possibilitat d'estabilitzar les operacions i reorganitzar el seu deute. La decisió es produeix onze mesos després que SsangYong sol·licités la tutela judicial.

Referències 

Fabricants d'automòbils de Corea del Sud